Стриджо () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Стриджо, Алессандро (старший) (; ок. 1536—1537 или 1540 год — 29 февраля 1592 года) — итальянский композитор, автор мадригалов и театральной музыки.
 Стриджо, Алессандро (младший) (; 1573 - 6 июня 1630 года) —  поэт, дипломат, автор либретто оперы К. Монтеверди «Орфей».